Fond’Roy peut faire référence à :
 Château Fond'Roy dans la région de Bruxelles
 Parc Fond’Roy à Uccle
 Résidence Fond'Roy à Uccle